Wodąca – dawna wieś, obecnie dzielnica miasta Bukowno
 Wodąca – potok, dopływ Wisły
 Wodąca – sucha dolina na Wyżynie Częstochowskiej między wsiami Smoleń i Domaniewice
 Wodąca – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Sienno

Zobacz też 
 Wodząca